Föresjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Föresjön, Halland, sjö i Laholms kommun,  (4 ha)
Föresjön (Burseryds socken, Småland, 634502-134544), sjö i Gislaveds kommun,  (8,32 ha)
Föresjön (Burseryds socken, Småland, 634784-134726), sjö i Gislaveds kommun,  (7,06 ha)
Föresjön (Burseryds socken, Småland, 635031-134764), sjö i Gislaveds kommun,  (15,7 ha)
Föresjön (Kållerstads socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Föresjön (Vrigstads socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (7,8 ha)

Se även
Försjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn